La edición 2004/05 de la Superliga de baloncesto de Irán finalizó con el Sanam como campeón de la misma tras vencer en la final al Saba Battery.

Los equipos Dokhaniat, Galin Macaron, Shahid Gandhi y Mahram descendieron de categoría.

Temporada regular

Grupo A

Grupo B

Play-offs

Por el título

Dieciseisavos

Cuartos

Semifinales

Tercer y cuarto puesto

Final

Quinto puesto

Partidos por el descenso

Clasificación final

Referencias
 Asia-Basket

Superliga de baloncesto de Irán